Saliamonas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von „Salomon“.

Personen 
 Saliamonas Banaitis (1866–1933), Politiker, Drucker und Verleger

Männlicher Vorname
Litauischer Personenname